Клара Филипповна Вла́сова (28 января 1926, Москва — 4 марта 2022) — советский и российский живописец. Заслуженный художник РФ (2016). Член Союза художников СССР с 1952 года.

Биография 
Родилась 28 января 1926 года в Москве.

В 1939—1944 гг. училась в Московской средней художественной школе при МГХИ им. В. И. Сурикова для одарённых детей. Во время войны вместе со школой была эвакуирована в Башкирию, в село Воскресенское, где занималась под руководством скульптора С. Д. Тавасиева.

В 1944—1950 гг. училась в Московском государственном академическом художественном институте имени В. И. Сурикова (мастерская народного художника СССР, академика С. В. Герасимова). Дипломная картина — «Приезд комсомольцев на восстановление Сталинграда».

В 1952 году принята в Союз художников СССР. С этого времени активно участвовала в московских, областных, республиканских и всесоюзных выставках. Была членом ревизионной и выставочной комиссий Союза художников СССР.

В 1960—1970-е годы была в творческих поездках в Японии, Италии, Германии и Чехословакии.

В дагестанском селе Чох создана галерея произведений Клары Власовой.

Произведения К. Ф. Власовой хранятся в Государственном Русском музее, музее Л. Н. Толстого, музее истории Москвы, а также в частных коллекциях коллекционеров России, Англии, Германии, Франции, Голландии, Италии, Японии, Чехии, Словакии, США, Венесуэлы и др.

Творчество 
Клара Власова работала почти во всех жанрах: натюрморт, портрет, пейзаж, жанровая живопись. Её искусство отличает яркий колорит, лирика, бытовые сцены. С начала 1970-х годов основной темой её творчества является горный Дагестан, а именно село Чох, где она проводила каждое лето.

Выставки 
 1982 — персональная выставка (Москва, Махачкала, Ленинград, Сочи)
 2002 — персональная выставка (Москва)
 2004 — персональная выставка (Можайск)
 2007 — персональная выставка «Пути-дороги» (Саратов, Самара, Нижний Новгород)
 2012, 2016 — персональная выставка (Махачкала)
 2016 — персональная выставка к 90-летию «Я и моё время» Выставочные залы МАХЛ РАХ, Москва
 2019 — персональная выставка к 70-летию творческой деятельности Москва
 2020 — персональная выставка «Это моя жизнь». Выставочные залы МАХЛ РАХ, Москва

Награды 
 Заслуженный художник РФ (2016)
 Орден «Знак Почёта»
 Народный художник Дагестана (2017)
 Заслуженный художник Дагестана (2012)

Примечания